Schlierbach (België), gemeente Sankt-Vith, België
 Schlierbach (Haut-Rhin), Frankrijk
 Schlierbach (Opper-Oostenrijk), Oostenrijk
 Schlierbach (Schaafheim), Duitsland
 Schlierbach (Württemberg), Duitsland
 Schlierbach (Zwitserland), Zwitserland